Een verkeersweg:
 N311 (België)
 N311 (Frankrijk)
 N311a (Frankrijk)
 N311 (Nederland), zie Provinciale weg 311
 N311 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing